Бамиа́н — афганский топоним. Может означать:

 Бамиан — другое название реки Сурхаб, левого притока Амударьи.
  — долина.
 Бамиан (город) — город.
  — район.
 Бамиан (провинция) — провинция.
  — аэропорт.
  — авиабаза.
  — университет.
 Бамианские статуи Будды
  — памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.